Наклонът (произлизащ от наклон „нагоре“ или „надолу“), наричан още стръмност или градиент, е показател за стръмност на склона, който описва профила на височината на планиран или съществуващ маршрут във връзка с трасето (оста) в пътното и железопътното строителство. Той е съставен от наклонени прави линии (надлъжен наклон), както и куполни и ваникови филета и е показан в профилния план.

Единици за измерване и изчисление 
Днес наклоните са дадени в проценти при планиране на пътища и в мили при планиране на коловози. Допълнителна информация, която се използва, е математическото отношение и ъгълът в градуси.

Числителят в това отношение показва разликата във височините Н на две точки, а в знаменателя е хоризонталното разстояние D между тях. Например, ако височината Н се увеличи с 10 м на всеки 100 м хоризонтално разстояние D, наклонът е 10:100 = 1:10 = 0,1 = 10 % = 100 ‰.

За получаване на наклона като ъгъл α в градуси се използва функцията аркустангенс:
, или

което води до α ≈ 5,7 ° в примера,  е наклонът в проценти.

Разстоянието Е, което трябва да бъде преодоляно в наклонената равнина, е според питагоровата теорема
,
в примера Е ≈ 100,5 m.

На практика разликата между хоризонталното разстояние D, отчетено от карта например, и разстоянието E, което трябва да бъде изминато, е най-вече незначително. За разлика от тях, наклонът на превозното средство от α ≈ 5,7 °, възникнал в примера, определено е забележим и не може да бъде пренебрегнат поради причини на динамиката на движение.

Следващата таблица дава някои типични стойности за железопътни линии (обхват около 1 %), планински пътища (между 10 % и 30 %), ски писти (обхват до 100 %) и някои екстремни стойности за илюстрация.

Наклонът е посочен на предупредителните пътни знаци А5 „Стръмен наклон при спускане“ и А6 „Стръмен наклон при изкачване“.

Източници 

Геодезия
Физични величини